Die WPBSA Q Tour 2021/22, häufig verkürzt Q Tour 2021/22, war eine Serie von Snookerturnieren auf Amateurebene parallel zur Profi-Saison 2021/22. Die von der World Professional Billiards & Snooker Association (WPBSA) ausgetragene, vier Turniere umfassende Turnierserie sollte Amateurspielern die Möglichkeit geben, auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln.

Zusätzlich erhielten zwei Spieler eine Spielberechtigung für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24. Der eigentliche Toursieger, Si Jiahui, hatte sich bereits auf anderem Weg qualifiziert, somit erhielt der Tourzweite Sean O’Sullivan direkt den Profipass. Über die Play-offs mit 16 Spielern erspielte sich der Belgier Julien Leclercq den zweiten Startplatz auf der Profitour.

Vorgeschichte 

2018 führte der Weltverband eine Turnierserie von Amateurturnieren ein. Diese wurde Challenge Tour genannt, in Anlehnung an eine ähnliche, in der ersten Hälfte der 2000er ausgetragenen Turnierserie. Anschließend fand diese Challenge Tour sowohl in der Spielzeit 2018/19 als auch in der Spielzeit 2019/20 statt. In beiden Fällen konnten sich zwei Spieler direkt für die Profitour qualifizieren. Jeweils umfasste die Turnierserie, deren Teilnehmer man im Wesentlichen aus der Order of Merit der vorangegangenen Q School bestimmte, 10 Turniere, in der Saison 2019/20 kam noch ein finales Play-off-Event hinzu. Direkt im Anschluss an dieses Play-off-Event gab der Weltverband bekannt, die Challenge Tour in der folgenden Spielzeit durch eine neue WPBSA Q Tour ersetzen zu wollen, die eine „qualitativ hochwertige Amateurtour für Spieler aus allen Ecken der Welt“ sein sollte.

Die Q Tour sollte acht Events im Vereinigten Königreich und Festlandeuropa umfassen. Die besten 32 Spieler der Q School 2020, 16 ausgewählte Juniorenspieler sowie je Event 16 weitere Qualifikanten sollten an den jeweiligen Turnieren teilnehmen. Insgesamt sollten 100.000 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet werden, mindestens 12.000 £ je Event. Der Erste der abschließenden Rangliste sollte genauso wie der Sieger eines zusätzlichen Play-off-Events mit den übrigen 16 besten Spielern eine Startberechtigung für die Profitour bekommen. Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurde dieser Plan aber zumindest in der Saison 2020/21 nicht praktisch umgesetzt. Im Sommer 2021 gab der Weltverband schließlich bekannt, in der Saison 2021/22 die Q Tour tatsächlich an den Start bringen zu wollen, allerdings zunächst nur mit Events im Vereinigten Königreich.

Modus 

Der geplante Modus änderte sich im Vergleich zu den Planungen ein Jahr vorher im Wesentlichen nicht. Jedes einzelne Event soll eine Hauptrunde mit 64 Spielern umfassen. Für jedes Turnier sollen sich 16 nicht direkt qualifizierte Amateure vorab qualifizieren. Die besten 40 noch nicht qualifizierten Spieler der Q School 2021 sollen jeweils direkt für die Hauptrunde gesetzt sein, ebenso acht ausgewählte Juniorenspieler. Zu letzterer Gruppe zählt unter anderem der Österreicher Florian Nüßle. Im Zuge der Pandemie plante man von vornherein nur vier Events, die man pandemiebedingt alle im Vereinigten Königreich austragen wollte. In jedem Turnier sollen 12.000 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet werden. Ebenfalls soll sich der Erstplatzierte der Abschlussrangliste direkt für die Profitour qualifizieren können und der zweite Startplatz weiterhin über ein Play-off-Turnier mit 16 Teilnehmern vergeben werden. Abgesehen vom bereits qualifizierten Erstplatzierten der Rangliste sollen daran die übrigen Sieger der einzelnen Events teilnehmen, ergänzt um die weiteren bestplatzierten Spieler der Rangliste. Als Austragungszeitraum legte man sich im September 2021 auf die Zeit zwischen November 2021 und März 2022 fest.

Ergebnisse 

Ende September 2021 wurden die Daten und Austragungsorte der einzelnen Turniere bekanntgegeben. Unter anderem wurden Events im Snooker-Club von Ex-Weltmeister Terry Griffiths im walisischen Llanelli und im Northern Snooker Centre im nordenglischen Leeds ausgetragen. Die Kenndaten der Play-offs wurden Anfang April 2022, also gut zwei Wochen nach dem letzten regulären Event, bekannt gegeben.

Rangliste 

Der Chinese Si Jiahui belegte am Ende der vier Events den ersten Platz der Rangliste, war aber schon durch den Gewinn der WSF Championship 2022 für die nächste Main-Tour-Saison qualifiziert. Infolgedessen bekam der zweitplatzierte Sean O’Sullivan den direkten Qualifikationsplatz für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24.

Mit David Lilley und Michael White hatten sich zwei weitere Spieler außerhalb der Q Tour für die World Snooker Tour qualifiziert, weil sie als Wildcard-Spieler bei den Profiturnieren im vorangegangenen Spieljahr entsprechend viele Ranglistenpunkte erspielt hatten.

Play-offs 

16 Spieler bestritten zum Abschluss der Q Tour ein Ausscheidungsturnier um den verbliebenen Startplatz auf der Profitour. Austragungsort war die Snooker Academy im nordenglischen Darlington. Vier Spieler aus den vorderen Rängen der Tourrangliste waren bereits über andere Kriterien qualifiziert, so dass die verbliebenen besten Spieler bis Platz 20 für die Play-offs gesetzt waren.

Die ersten beiden Runden fanden am 10. Mai 2022 statt, Halbfinale und Finale wurden am Mittwoch, den 11. Mai ausgetragen. Alle Partien bis auf das Finale wurden im Modus Best of 7 entschieden, im Endspiel wurde auf Best of 9 (5 Frames für den Gewinn) erhöht.

Weblinks 
 Informationen über die geplante Q Tour 2020/21 auf der Website der WPBSA (englisch)
 Informationen über die geplante Q Tour 2021/22 auf der Website der WPBSA (englisch)
 2021/22 Q Tour - Playoff (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Snookerveranstaltung 2021
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier im Vereinigten Königreich